Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2005 fand vom 25. bis 28. August in Moskau (Russland) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die zwölfte offizielle EM der Frauen und das dreizehnte Turnier der Männer. Die Griechinnen Vasiliki Arvaniti und Vassiliki Karadassiou setzten sich im Finale der Frauen gegen das niederländische Duo Rebekka Kadijk und Merel Mooren, während die Deutschen Stephanie Pohl und Okka Rau Bronze gewannen. Im Endspiel der Männer waren die Spanier Pablo Herrera Allepuz und Raúl Mesa gegen die Schweizer Patrick Heuscher und Stefan Kobel erfolgreich. Die entthronten Titelverteidiger Markus Dieckmann und Jonas Reckermann siegten im deutschen Duell um Bronze gegen Christoph Dieckmann und Andreas Scheuerpflug.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Teams an. Das Turnier wurde im Double-knock-out-Verfahren ausgetragen. Die Sieger erhielten pro Paar 20.000 Euro sowie 200 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)
Informationen des DVV

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in Moskau
Volleyball (Russland)